Georgiosz Antzoulasz (Trípoli, 2000. február 4. –) többszörös görög utánpótlás-válogatott labdarúgó, jelenleg az Újpest játékosa, védő.

Pályafutása

Sikerei, díjai 
Fiorentina Primavera

 Coppa Italia Primavera győztes: 2018–19

Források 
transfermarkt.com

Újpest FC hivatalos oldala

Jegyzetek 

2000-ben született személyek
Élő személyek
Görög labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Asztérasz Tripolisz labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A Cosenza Calcio labdarúgói